Live Death  – pierwsze wydawnictwo prezentujące występ na żywo brytyjskiej grupy metalowej Paradise Lost wydane jako kaseta VHS.
Występ zarejestrowany w listopadzie 1989 roku w Queens Hall w Bradford w Anglii.
W 2004 roku wyszła reedycja w postaci DVD.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Albumy wideo koncertowe
Albumy muzyczne wydane w roku 1990
Albumy Paradise Lost